Николай Арцеулов:
 Арцеулов, Николай Алексеевич (1816—1863) — русский кораблестроитель.
 Арцеулов, Николай Константинович (1889—1956) — русский кораблестроитель и художник-маринист.